Legio VI puede referirse a cualquiera de las siguientes legiones romanas:

 Legio VI Ferrata, creada por Julio César en el año 52 a. C.
 Legio VI Gallicana, creada por Leliano (268-269).
 Legio VI Herculia, creada por Diocleciano (284-305).
 Legio VI Hispana, creada por Filipo el Árabe (244-249).
 Legio VI Parthica, creada por Diocleciano.
 Legio VI Victrix, creada por Octaviano en el periodo 41-40 a. C.